Videochat este un serial de televiziune românesc de comedie ce a avut premiera pe 14 iunie 2020 pe PRO TV. Serialul a fost gândit pentru evenimentele pandemiei de COVID-19.

Povestea 

O comedie de oameni mari: Videochat! O poveste urbană, cu un business neconvențional, un om de afaceri descurcăreț, o tânără aparent naivă, dar care joacă după propriile reguli și un scenariu care nu va avea nicio reținere în a aborda subiecte care pot părea tabu în societate.

Diana Roman (Nina), Andi Vasluianu (Andrei) și Marius Florea Vizante (domnul Popovici) intră în pielea personajelor și, în același timp, în lumea unei industrii online: videochat-ul. 

Nina este o tânără moldoveancă, educatoare la grădiniță, care rămâne fără job din cauza pandemiei. Andrei are un studio de videochat și, cu fler și dorința de dezvoltare a afacerii, încearcă să o convingă pe Nina că acolo e jobul potrivit pentru ea.

Totul se complică atunci când primul “client” al Ninei este domnul Popovici, tatăl unuia dintre copiii de la grădinița unde lucrează ea. Povestea se dezvoltă de la un episod la altul, abordând subiecte de actualitate și pe alocuri sensibile cu un umor al situației abordat foarte bine din scenariu.

Personaje

Personaje principale 
 Andi Vasluianu ca Andrei
 Marius Florea Vizante ca domnul Popovici
 Diana Roman ca Nina

Persoane secundare 
 Liliana Pană ca Germina
 Luminița Erga ca Eve
 Nadiana Sălăgean ca Andra
 Eva Casac ca Adela
 Tudor Cucu-Dumitrescu ca Cristi

Prezentare generală

Episoade

Referințe 

Seriale românești de televiziune